L'expression maison hantée peut désigner :

Sens premier 
 Maison hantée, une demeure réputée pour être occupée par des esprits ou d'autres forces surnaturelles ou encore, où se produisent des phénomènes inexpliqués.

Loisir 
 Maison hantée, une catégorie d'attraction.

Littérature 
 Maison hantée, un roman écrit par Shirley Jackson (1959).

Cinéma 
 La Maison hantée, un film muet français réalisé par Segundo de Chomón, sorti en 1906 ;
 La Maison de la peur (ou La Maison hantée), un film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1911.

Télévision 
 La Maison hantée, un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires (2000) ;
 La Maison hantée, un épisode de la série télévisée Inspecteur Barnaby (2005).

Voir aussi